Абалах — топоним в России якутского происхождения.
 Абалах — озёра в левобережье р. Суола.
 Абалах — грязелечебница, бывший курорт на озере Абалах.
 Абалах — озеро, на правом берегу устьевой части р. Куранах, координаты 65°02'	147°01’.
 Абалах — левый приток реки Быракан, координаты 63°06' 121°17’.

Примечания